Мари́я И́горевна Си́дорова (род. 21 ноября 1979 года, Балашиха, СССР) — российская гандболистка, вратарь, двукратная чемпионка мира (2005 и 2007), серебряный призёр Олимпийских игр 2008 года.

Биография 
Родилась в Балашихе. Училась в балашихинской средней школе № 11.

Гандболом занялась в возрасте 10 лет. Воспитанница московской СДЮШОР № 53. Закончила Московскую гуманитарно-социальную академию в 2001 году.

Муж — Антон, хоккейный тренер, официально поженились в 2015 году. Сыновья — Данил (род. 2009), Иван (род. 2016).

В настоящее время работает в Федерации гандбола России, начальник команды в женской сборной России.

Карьера 
Первыми тренерами были Алексей Владимирович Молотков, Артур Львович Ратианидзе и Тамара Васильевна Золкина. Играла на позиции вратаря. Бросковой рукой являлась правая. Завершила карьеру в 2015 году.

Клубы 
 «Вешняки» (Москва) (до 2001 г.)
 «Лада» (Тольятти) (2001—2012)
 «Звезда» (Звенигород) (2012—2013)

Достижения 
 Серебро на летних Олимпийских играх 2008 года;
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди юниорок 1997;
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди молодёжи 1998;
 Чемпионка мира среди студентов 2002;
 Чемпионка мира 2005 и 2007 годов.
 Чемпионка России 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008;
 Серебряный призёр чемпионата России 2007;
 Бронзовый призёр чемпионата России 2011, 2012, 2013;
 Обладательница Кубка кубков европейских стран 2002 года;
 Обладательница Кубка Европейской гандбольной федерации 2012 года;
 Обладательница Кубка России 2006, 2014;
 Обладательница Кубка мира 2006 и 2007 годов;
 Серебряный призёр чемпионата Европы 2006;
 Финалистка Лиги чемпионов 2007;
 Обладательница Суперкубка России 2014.

Награды и звания 

 Заслуженный мастер спорта России
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2 августа 2009) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (22 февраля 2004) — за заслуги в развитии физической культуры и спорта

Примечания

Ссылки 
 Мария Сидорова в журнале "Быстрый центр". Правила жизни на последних рубежах — 10 марта 2020
 Анкета на сайте ГК «Лада»

Гандболистки России
Чемпионы мира по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Игроки ГК «Лада»
Игроки ГК «Звезда»
Игроки женской сборной России по гандболу